Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Liquigas in 2008.

2008
Wielerploeg in 2008